Formel 1 2015 er 2015-sæsonen af verdensmesterskabet i Formel 1. Det er 66. gang mesterskaberne bliver afholdt. Sæsoner består af 19 grand prixer, med ti deltagende konstruktører.

Lewis Hamilton er forsvarende verdensmester, mens hans hold, Mercedes, er forsvarende vindere af konstruktørernes mesterskab.

Hold og kørere 
De følgende hold og kørere har i øjeblikket skrevet under på at skulle deltage i Verdensmesterskabet i Formel 1 2015.

Holdændringer 
 Honda vendte tilbage til Formel 1 som en motorleverandør for McLaren, der sluttede med levering fra Mercedes-Benz efter 20 år.
 Lotus skiftede motorleverandør til Mercedes-Benz, efter aftalen med Renault ophørte.
 Marussia røg under administration efter Ruslands Grand Prix 2014, hvorfor de gik glip af de tre sidste løb i 2014-sæsonen. I november 2014 annoncerede administratorerne at Marussia-holdet vil lukke deres virksomhed, men den blev reddet fra likvidationen i februar 2015. Holdet genindtrådte under navnet som Manor Marussia.

Kørerændringer 
 Fernando Alonso erstattede Kevin Magnussen hos McLarens, hvilket betød han vendte tilbage til holdet efter syv år.
 Sebastian Vettel forlod Red Bull Racing og skiftede til Ferrari, efter det var annonceret at Daniil Kvyat vil udfylde Red Bull-sædet i 2015.
 Efter at Kvyat blev forfremmet til Red Bull Racing og Jean-Éric Vergne forlod holdet for at være Ferrari-resevekører fik Toro Rosso et nyt kører-lineup. Holdet skrev under med Formel Renault 3.5-mesteren Carlos Sainz Jr. og Formel 3-køreren Max Verstappen.
 Esteban Gutiérrez og Adrian Sutil forlod Sauber-holdet, hvorefter de skiftede til henholdvis Ferrari og Williams som reservekører. Sauber skrev i stedet under med Marcus Ericsson og Felipe Nasr.
 Kamui Kobayashi forlod Caterham for at køre Super Formula i Japan.

Sæsonkalender 
De følgende nitten grand prixer er i øjeblikket planlagt til at finde sted i 2015.

Resultater og stillinger

Grands Prix

Verdensmesterskabet for kører 
Pointes gives til top ti af de klassifiserede kørere efter følgende struktur:

Ved en uafgjort bruges en count-back system til at afgøre det. Her bruges en kørers bedste resultat til at afgøres stillingen.

Verdensmesterskabet for konstruktører

Referencer

Noter